Финал Кубка Швейцарии по футболу 2015/2016 годов состоялся 29 мая 2016 года. «Цюрих» переиграл «Лугано» со счётом 1:0 и стал обладателем Кубка Швейцарии.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Протокол матча на tff.org
 Протокол матча на soccerway.com

2016
Швейцария
События 29 мая
Май 2016 года
Спорт в Швейцарии в 2016 году
Спортивные соревнования в Цюрихе
ФК «Цюрих»
ФК «Лугано»